Ла Мота има више значења:

 Ла Мота (Аљенде), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Мота, Назарио Ескобедо (Фронтера), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Мота (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Мота (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Мота (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Мота (Прогресо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Мота (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Мота (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Мота (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Мота (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Мота (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Мота (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Мота (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Мота (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Мота (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мота (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мота (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику